Lagab ist der Familienname folgender Personen:

 Abdelkader Lagab, algerischer Radrennfahrer
 Azzedine Lagab (* 1986), algerischer Radrennfahrer